Zde je seznam členů Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020-2024.

Aktuální rozdělení mandátů

Výbory zastupitelstva

Seznam zastupitelů

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
Seznam zvolených zastupitelů na stránkách Českého statistického úřadu
Aktuální seznam zastupitelů na stránkách kraje
Seznamy českých politiků
 2020